Куйган — топоним:

Казахстан 
 Куйган — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Куйган — село в Илийском районе Алматинской области.
 Куйган — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куйган — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куйган — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Куйган — аул в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Куйган — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.